Ferreira – gmina w Hiszpanii
 Ferreira – brazylijski piłkarz